est un mot anglais signifiant « gauche ». Il fait notamment référence à :

Musique 
 , album de , sorti le  ;
 , album de Sharlok Poems, sorti en .

Presse 
 Left, revue hebdomadaire italienne fondée en 2006 et traitant de thèmes politiques et culturels.

Voir aussi